— японская фамилия. Известные носители:

 Сигэмацу, Наоки (род. 1977) — японский фигурист.
 Сигэмацу, Морио (род. 1940) — японский легкоатлет.